Los términos prospectiva y prospectivo pueden hacer referencia a los artículos de Wikipedia enumerados seguidamente:

Acepción principal 
 Teoría prospectiva o teoría de las perspectivas, teoría desarrollada en 1979 por Daniel Kahneman y Amos Tversky.
 Prospectiva tecnológica, estado actual y perspectivas de progreso científico y tecnológico.

Enlaces externos